L'International Lawn Tennis Challenge 1921 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 16ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 15 nazioni.

Gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno battuto il Giappone, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di New York negli Stati Uniti dal 2 al 5 settembre.

Playoff

Tabellone

Primo turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Challenge round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1921
 1921